Японська футбольна ліга 1980 — 16-й сезон чемпіонату Японії з футболу. Титул у 4-й раз здобула Янмар Дизель.

Турнірна таблиця

Символічна збірна
 Таґуті Міцухіса
 Суґамата Тецуо
 Комаеда Міцуру
 Імаі Кеідзо
 Отіаі Хіросі
 Дзьодзі Йонасіро
 Маеда Хідекі
 Соедзіма Хіросі
 Усуі Хіроюкі
 Carvalho
 Камамото Кунісіге

Джерела
RSSSF 

1980 у футболі
Чемпіонат Японії з футболу